Lahage (Frankrijk), een gemeente in het Franse Noorderdepartement
Lahage (België), een plaats in de Belgische gemeente Tintigny